Здислав Францевич Сто́мма (; 1907—1992) — белорусский, советский актёр театра и кино. Народный артист СССР (1968).

Биография 
Здислав Стомма родился  года в Минске.

В 1929 году окончил драматическую студию при Польском государственном передвижном театре Белорусской ССР в Минске. С этого же года начал работать на сцене этого театра. Позже играл в Белорусском театре юного зрителя. Затем был переведен в Польский театр Украинской ССР (Киев).

С 1940 года — актёр 1-го Белорусского государственного театра (ныне Национальный академический театр имени Янки Купалы).

Сыграл около 500 ролей. Особой высоты достиг в создании национальных, белорусских образов, в раскрытии многообразных живописных черт белорусского национального характера. Обладал природным талантом, необыкновенной органичностью, высоким уровнем актёрского мастерства.

С 1949 года снимался в кино.

Автор нескольких стихотворных книжек для детей.

Член КПСС с 1963 года. Активно занимался общественной деятельностью. Депутат Верховного Совета Белорусской ССР 7-го созыва.

Умер 21 июля 1992 года в Минске. Похоронен на Восточном (Московском) кладбище.

Награды и звания 
 Народный артист Белорусской ССР (1961)
 Народный артист СССР (1968)
 Государственная премия Белорусской ССР (1966)
 Орден Октябрьской Революции (23 марта 1976)
 Орден Трудового Красного Знамени (27 октября 1967)
 Орден Дружбы народов (14 августа 1987)
 Орден «Знак Почёта» (25 февраля 1955)
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медали

Избранные роли в театре 
  — «В степях Украины» А. Е. Корнейчука — Филимон Филимонович Долгоносик
  — «Поздняя любовь» А. Н. Островского) — Дормедонт
  — «Павлинка» Я. Купалы — Быковский, Пустаревич
  — «Вишнёвый сад» А. П. Чехова — Семён Пантелеевич Епиходов
  — «Доходное место» А. Н. Островского — Онисим Панфилович Белогубов
  — «Левониха на орбите» А. Е. Макаёнка — Левон Чмых
  — «Тысяча франков вознаграждения» по В. Гюго — Глапье
 «Люди на болоте» по И. П. Мележу — Глушак Халимон
 «Врата бессмертия» К. Крапивы — Каравкин
 «Пинская шляхта» В. И. Дунина-Марцинкевича — Куторга
 «Чтобы люди не унывали» А. Е. Макаёнка — Сенька-заика
 «Кто смеётся последним» К. Крапивы — Туляга
 «Врата бессмертия» К. Крапивы — Каравкин

Роли в кино 
 
 1949 — Константин Заслонов — Буравчик
 1955 — Зелёные огни — Кузьмич
 1956 — Миколка-паровоз — Степанов
 1958 — Красные листья — Снытка
 1958 — Часы остановились в полночь — Никонов
 1961 — Первые испытания (1 серия) — писарь
 1961 — Водил поезда машинист — эпизод
 1962 — Улица младшего сына — Миронов
 1963 — Случай на новоселье (короткометражный) — Пётр
 1963 — Сорок минут до рассвета — эпизод
 1967 — Запомним этот день — пан эконом
 1969 — Я, Франциск Скорина — эпизод
 1970 — Смятение (4-5 серии) — филёр
 1970—1972 — Руины стреляют… (4-5 серии) — начальник полиции
 1972 — Перед первым снегом (короткометражный) — эпизод
 1973 — Хлеб пахнет порохом — эсер
 1975 — Факт биографии — Николай Дмитриевич
 1976 — Время—московское — эпизод
 1978 — Время выбрало нас — Володя
 1978 — Я хочу вас видеть — эпизод
 1978 — Обочина — директор автопарка
 1979 — Белая тень — эпизод
 1980 — Атланты и кариатиды — гость
 1983 — Черный замок Ольшанский — Пан Панольчик
 1984 — Деревья на асфальте — Стрижевский
 1985 — Подвиг Одессы — Авдюшко
 1986 — Постарайся остаться живым — дядя

Ссылки 
 СТОММА Здислав Францевич

Персоналии:Национальный академический театр имени Янки Купалы
Члены КПСС
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 7-го созыва
Похороненные на Восточном кладбище Минска
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании